Dawid Janczyk (ur. 1987) – polski piłkarz
 Neil Janczyk (ur. 1983) – szkocki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika
 Ołeksa Iwanowycz Janczyk (1931-1973) – zakarpacki ukraiński pisarz, poeta 
 Tadeusz Janczyk
 Wiesław Janczyk (ur. 1964) – polski polityk, samorządowiec

Zobacz też
 Jańczyk